2 miejscowości w Polsce: 
 Reczyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Domaniewice 
 Reczyce – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Boleszkowice